Sezonul 1965-1966 al Diviziei A a fost cea de-a 48-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 28-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 15 august 1965 și s-a terminat pe 10 iulie 1966. Petrolul Ploiești a devenit campioană pentru a patra oară în istoria sa.

Acesta a fost primul sezon în care a fost folosită diferența de goluri ca metodă de departajare, în detrimentul golaverajului.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Note

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1965 în România
1966 în România